Heleno — filho do rei Príamo, de Troia
 Heleno (filho de Deucalião) — ancestral mitológico dos gregos (helenos)
 Heleno (filho de Pirro) — filho do rei Pirro, do Epiro
 Heleno (filme) — filme de 2011 sobre a vida do jogador Heleno de Freitas

Heleno